Nasr (în , înseamnă ”victorie”) sau Al-Nasr, Al Nasr,  An-Nasr, An Nasr (în ) cu articolul hotărât Al- și An- în arabă înseamnă "Victoria".

Nasr se poate referi la:

Locuri
 Al Nasr, Dubai, o comunitate din Dubai
 Al Nasr Wal Salam
 Nasr City, o suburbă a orașului Cairo
 Nasar, Iran, cunoscut și ca Nasr, un sat din Iran
 Nasr, Ilam
 An-Nasr Mosque, o moschee din Nablus
 Umm al-Naser Mosque, o moschee din Beit Hanoun

Persoane
 Nasr (nume): listă de persoane cu numele sau prenumele Nasr
 Nasr I, 864–892
 Nasr II, 914–943
 Nasr, Sultan de Granada (1287–1322)

Sport
Al-Nasr SC (Bahrain), un club sportiv din Bahrain
Al Nasr FC (Cairo), un club de fotbal din Cairo
Al Nasr SC (Dubai), un club de fotbal din Dubai, Emiratele Arabe Unite
Al-Nasr SC (Benghazi), un club sportiv libian
Al-Nasr SC (Kuwait), un club sportiv din Kuwait
Al-Nasr SC (Salalah), un club sportiv din Salalah, Oman
Al Nassr FC, un club de fotbal din Arabia Saudită
Nasr Athlétique de Hussein Dey
ASC Nasr de Sebkha
Al-Nasr, un club sportiv din Iordania
Al-Nasr, un club de fotbal din Quneitra, Siria

Altele
 Al-Nasr (Afghanistan), un grup militant
 Nasr (idol), un idol din Qur'an
 Nasr (companie de automobile)
 Nasr-1

Vezi și
 Naser (dezambiguizare)
 Nasser (dezambiguizare)